Turysta
 Turysta kosmiczny
 Czasopisma

 Turysta – czasopismo (polski miesięcznik turystyczny, wyd. w 1883 r.)
 Turysta – czasopismo (polski miesięcznik/półmiesięcznik, wyd. 1952-1961)

 Filmy
 Turysta – amerykański thriller z 2010 roku
 Turysta – duński film dramatyczny z 2014 roku